I, Robot (Blinder), een kort verhaal van Eando Blinder uit 1939
 Ik, robot, een bundel korte verhalen van Isaac Asimov uit 1950
 I Robot (album), een door de verhalen van Asimov geïnspireerd album van The Alan Parsons Project
 I, Robot (film), een op de verhalen van Asimov gebaseerde film uit 2004
 I, Robot (computerspel), een computerspel